Q41 peut faire référence à :
 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, d'après la classification internationale des maladies ;
 Émeraude (Q41), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres